Proskauer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Proskauer (1851–1915), deutscher Hygieniker, Chemiker und Sachbuchautor
 Curt Proskauer (1887–1972), deutscher Zahnmediziner und Medizinhistoriker
 Johannes Max Proskauer (1923–1970), US-amerikanischer Bryologe deutscher Herkunft

Proskauer bezeichnet zudem:
 Voges-Proskauer-Reaktion

Siehe auch:
 Proskau